Марко Перовић је име и презиме следећих људи:
 Марко Перовић (1972), бивши српски фудбалер
 Марко Перовић (1984), бивши српски фудбалер